Pikavere (Lääneranna), een plaats in Estland, gemeente Lääneranna
 Pikavere (Raasiku), een plaats in Estland, gemeente Raasiku